Pyxidiophoraceae är en familj av svampar. Pyxidiophoraceae ingår i ordningen Pyxidiophorales, klassen Laboulbeniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyxidiophoraceae